Kevin Miguel Ángel López  (Córdoba, provincia de Córdoba, Argentina; 28 de diciembre de 2001) es un futbolista argentino. Juega de volante y su equipo actual es el Club Atlético Independiente , de la Primera División de Argentina.

Carrera

Quilmes 

López llegó a Quilmes en 2019, con la ayuda de Federico Álvarez (jugador de Quilmes y amigo de López), tras su paso en las inferiores de Belgrano.

Debutó como profesional el 20 de febrero de 2022 en la derrota por 1-0 contra Independiente Rivadavia.

Independiente 
A fines de 2022, llega a Independiente a cambio de 113.000.000 millones de pesos.

Estadísticas

Clubes 
 Actualizado hasta el 5 de marzo de 2023.

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en Transfermarkt
 Ficha en Soccerway

Futbolistas de la ciudad de Córdoba (Argentina)
Futbolistas de la provincia de Córdoba (Argentina)
Futbolistas de Argentina
Futbolistas de las inferiores del Club Atlético Belgrano
Futbolistas de las inferiores del Quilmes Atlético Club
Futbolistas del Quilmes Atlético Club en los años 2020
Futbolistas del Club Atlético Independiente